Die Volleyball-Saison 2008/09 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 4. November 2008 und endete mit dem Finale am 22. März 2009. Belgorod gewann das Endspiel gegen Athen.

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale wurde der Wettbewerb im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Gleichstand gab es einen zusätzlichen Entscheidungssatz. Die Sieger des Viertelfinales trafen in der „Challenge Round“ auf die Mannschaften, die aus der Champions League ausgeschieden waren. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Final Four in Athen.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale 

Entscheidungssatz:
 Cuneo – Cannes 15:11
 Lamia – Berlin 15:11
 Novosibirsk – Podgorica 15:12
Averbode zog sich aus dem Wettbewerb zurück.

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008 Manner
Volleyballsaison 2008/09
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften